P124 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 124, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament